Selander steht für:
 Selander (Schiffstyp), einen mittelalterlichen Schiffstyp

Selander ist der Familienname folgender Personen:
 Bjorn Selander (* 1988), US-amerikanischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Hans Selander (* 1945), schwedischer Fußballspieler
 Lesley Selander (1900–1979), US-amerikanischer Regisseur
 Marie Selander (* 1947), schwedische Folkmusikerin und Singer-Songwriterin
 Richard B. Selander (* 1927), US-amerikanischer Entomologe

 Sten Selander (1891–1957), Schwedischer Dichter und Botaniker